Вырубово — название населённых пунктов:

Россия 
 Вырубово — деревня в Ленинском городском округе Московской области.
 Вырубово — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Вырубово — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Вырубово — деревня в Никифоровском районе Тамбовской области.